Финал Кубка Казахстана по футболу 2011 — 20-й финальный матч Кубка Казахстана, который прошёл 13 ноября 2011 года на «Центральном стадионе» в Алматы. В матче приняли участие клубы «Ордабасы» и «Тобол». Победу в матче со счётом 1:0 одержал «Ордабасы», завоевав первый в своей истории кубок.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 kff.kz 

2011
Ноябрь 2011 года
Матчи ФК «Тобол» Костанай